Бодіско Микола Андрійович (1756—1815) — російський контр-адмірал, головний командир Свеаборзького порту.
 Теофіла фон Бодіско (1873—1944) — естонсько-німецька письменниця.